Pasadena može značiti:

 Pasadena, grad u američkoj saveznoj državi Teksas
 Pasadena, grad u američkoj saveznoj državi Kaliforniji
 Pasadena, statističko područje (Census-designated place) u američkoj saveznoj državi Maryland